ВОЗНЕСЕНІВКА (8)- село (неіснуюче) в Іванівському районі Херсонської області, що було ліквідоване під час кампанії "укрупнення населених пунктів та лікідації не перспективних сіл" в кінці 1960-х років.

ІСТОРІЯ  
Вознесенівка - рос. Вознесёновка - в простонар. "Кримки" або "восьмий" - село засноване в 1910 р. за часів Столипінської аграрної реформи.

Генічеський район
Колишні села України